Gad eller GAD kan syfta på:

Gad
 Gad (namn) – ett mansnamn eller ett efternamn
 Gad (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Gad (israelisk stamfader) – Jakobs förste son med bihustrun Silpa

GAD
 GAD – en varaktig ångeststörning egelska Generalized Anxiety Disorder, se Generaliserat ångestsyndrom
 GAD – ett enzym som katalyserar omvandlingen av aminosyran glutaminsyra (egentligen dess anjon, glutamat) till signalsubstansen GABA och koldioxid, se Glutaminsyradekarboxylas